Анти́пенко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Антипенко Григорій Олександрович (1974) — російський актор, відомий за серіалом «Не родись вродлива». 2006 року в Україні нагороджений номінацією «Найкращий телеактор року» народної премії «Телезірка».
 Антипенко Іван Якович (1893–1980) — український драматург, прозаїк, фейлетоніст, новинар.
 Антипенко Ірина Вікторівна (1961) — депутат Верховної Ради України 5 скликання.
 Антипенко Йосип Степанович (1910–1945) — Герой Радянського Союзу.
 Антипенко Микола Олександрович (1901–1988) — генерал-лейтенант.
 Антипенко Олександр Валерійович (1982) — російський футболіст.
 Антипенко Олександр Іванович (1938) — український кінооператор.
 Антипенко Тетяна Миколаївна (1981) — українська лижниця, учасниця трьох зимових Олімпійських ігор (2006, 2010, 2014).

Див. також 
 Антипенко — острів в Японському морі.

Українські прізвища
Прізвища на -енко